Дени́з Ка́нструп Дюпо́н (; ) — датская кёрлингистка.

В составе женской сборной Дании участник зимних Олимпийских игр , , ,  (заняли соответственно восьмое, пятое, десятое и девятое места), участник и призёр чемпионатов  и  (чемпионы Европы в ). Многократная . В составе смешанной сборной Дании участник  (заняли пятое место).

Играет в основном на позициях  и .

Играет в кёрлинг вместе со своей сестрой, Мадлен Дюпон.

Достижения 
 : серебро (); бронза ().
 : золото (), серебро (); бронза (, , , ).
 Чемпионат мира «B» по кёрлингу среди юниоров: золото (2004), серебро (2001), бронза (2002).

Примечания

Ссылки 
 
 

Кёрлингисты по алфавиту
Кёрлингисты Дании
Чемпионы Европы по кёрлингу
Чемпионы Дании по кёрлингу
Кёрлингисты на зимних Олимпийских играх 2006 года
Кёрлингисты на зимних Олимпийских играх 2010 года
Кёрлингисты на зимних Олимпийских играх 2018 года
Кёрлингисты на зимних Олимпийских играх 2022 года
Участники розыгрышей Континентального кубка по кёрлингу